Adobe Lake bezeichnet mehrere

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Adobe Lake (Arizona), im La Paz County
 Adobe Lake (New Mexico), im Chaves County